Fictief figuur
Bertje Baetens, personage uit de Vlaamse televisieserie Familie

Personen met de achternaam Baetens
Geert Baetens, Belgisch dirigent en klarinettist
Pierre Baetens, Nederlands burgemeester
Robert Baetens, Belgisch roeier
Veerle Baetens, Vlaams actrice

Zie ook 
Baeten (doorverwijspagina)